SVP är en förkortning med flera betydelser: 

 Schweizerische Volkspartei, schweiziska folkpartiet
 SmoothVideo Project, bildinterpolering för Windows-baserade datorer
 Subkutan venport, dosa som opereras in under huden i syfte att förenkla injektion och infusion av medicin
 Svenskarnas parti, svenskt nazistiskt politiskt parti under 2010-talet
 Sverigepartiet, svenskt högerextremt parti under 1980-talet
 Sälj- & VerksamhetsPlanering, från Amerikanskans Sales- & Operations Planning